Делли:

 Делли, Эммануэль III (1927—2014) — иракский кардинал, возглавляющий Халдейскую католическую церковь.
 Делли Колли, Тонино (1922—2005) — итальянский кинооператор.
 Делли — форма рельефа, образованная под действием солифлюкции.

См. также 
 Дели (значения)
 Делла